Pénzes Antal (1895–1984) botanikus, ökológus
 Pénzes Antal (?–?) labdarúgó (Hungária)
 Pénzes Antal (?–?) atléta, súlylökő